Giovanni Berardi – monaco benedettino italiano
 Giovanni Berardi di Tagliacozzo – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Berardi – insignito di medaglia d'oro al valor militare alla memoria